New York kan være:

 New York City – en by i USA
 New York (delstat) – en delstat i USA
 New Yorks storbyområde - et storbyområde der dækker New York

Kultur 
 New York (Lou Reed album) - et album fra 1989
 New York, New York (film)– en film af Martin Scorsese fra 1977.
 New York, New York (sang) - titelsangen til filmen af samme navn skrevet af John Kander og bl.a. sunget af Frank Sinatra.
 New York (film fra 1916) - amerikansk stumfilm fra 1916 af George Fitzmaurice

Medier 

 New York Magazine - Magasin
 New York Times - Avis
 The New Yorker - Magasin
 New York Post - tabloidavis
 The New York Times Company - Medievirksomhed
 New-York Tribune - Nu lukket avis

Sport 
 New York Rangers – en ishockeyklub fra New York City